Името Дюлево носят две български села:

 Дюлево (Област Бургас)
 Дюлево (Област Пазарджик)

Вижте също 
 Дюля
 село Дюля, община Руен, област Бургас
 Дюлино, село в община Бяла, област Варна